

Рихново — село в гміні Свеце-над-Осою Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рихново — село в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства